Säsongen 1991 var Gideonsbergs IF:s 15:e säsong i högsta serien, deras 3:e i Damallsvenskan och deras 3:e raka säsong i ligan . De tävlade i Damallsvenskan, Hallsvenskan och Svenska cupen

Tävlingar

Svenska Cupen

1991

Matcher

Damallsvenskan

Ligatabell

Matcher

SM-slutspel

Semifinal

Spelartruppen 1991

Referenser

1991
Fotbollssäsongen 1991 efter lag
Fotboll i Sverige 1991